Юмор висельника, или висельный юмор, — юмор о крайне неприятных, серьёзных или трагических обстоятельствах. Любой юмор, который имеет дело с серьёзными вещами, такими как смерть, война, болезнь, преступление, в лёгкой, дурашливой или сатирической манере, считается юмором висельника. Он описывается как удачная острота в ответ на безнадёжную ситуацию. Возникает при стрессовых, травмирующих или угрожающих жизни ситуациях, зачастую в обстоятельствах, когда смерть воспринимается неизбежной.

Природа и функция 
Зигмунд Фрейд в своем эссе 1927 г. «Юмор» (Der Humor) выдвигает следующую теорию юмора висельника: «Эго отказывается мучиться из-за реальности, чтобы позволить себе быть вынужденным страдать. Оно настаивает, что травматические эпизоды внешнего мира не могут повлиять на него; оно показывает, фактически, что такие травмы не более, чем возможности достичь удовольствия». Эту концепцию развивали дальше и некоторые другие социологи. В то же время Пол Льюис предупреждает, что этот «облегчающий» аспект висельных шуток зависит от контекста: шутит ли сам «приговоренный» или кто-то иной.

Социальный эффект юмора висельника в том, что он поднимает дух притесняемого и понижает дух притеснителя. По словам Уайли Сайфера, «если мы способны смеяться над злом и ошибками, значит, мы их преодолели».

Юмор висельника — естественный человеческий инстинкт, его примеры можно найти еще в Античности. Он широко использовался в Центральной Европе, откуда был перенесен в США как часть еврейского юмора. В немецком языке есть схожий термин Galgenhumor, во французском — rire jaune, во фламандском — groen lachen ().

Итальянский юморист Даниэле Лутацци рассматривал юмор висельника, уделяя особое внимание специфическому виду смеха, который он вызывает (risata verde или groen lachen), и говорил, что такой смех чаще всего вызывает гротескная сатира, в противоположность иронической сатире. Этот жанр был чрезвычайно распространен в кабаре Веймарской республики, и, согласно Лутацци, основными его мастерами были Карл Валентин и Карл Краус.

Примеры 
Имеется много записанных примеров юмористических последних слов перед смертью или в суде. Например, Оскар Уайльд перед смертью нуждался и жил в дешёвом пансионе. Есть разночтения относительно точной цитаты, но относительно признанными его последними словами были: «Или эти обои, или я».

Примеры последних слов осуждённых:
 Один из первых осуждённых, сосланных Британской империей в Австралию, взявший себе кличку Черный Цезарь (в честь известного пирата), сбежал с каторги в 1789 г. и жил в глуши как бушрейнджер. Он жил на то, что грабил с помощью украденного пистолета садовые участки. Когда его в конце концов поймали, по словам лейтенант-губернатора Дэвида Коллинза, он был «так безразличен к встрече со смертью, что в тюрьме заявил, что если его повесят, то перед тем, как скончаться, он бы рассмеялся, сыграв шутку над палачом».
 Когда Томас Мор взбирался на шаткий эшафот, где его должны были казнить, он сказал палачу: «Молю вас, мистер лейтенант, смотрите, чтоб вверх я дошел спокойно; а уж вниз позвольте мне самому».
 На своей казни серийный убийца Уильям Палмер посмотрел на люк своей виселицы и спросил палача: «Вы уверены, что это безопасно?»
 Уолтер Рэли был обезглавлен 29 октября 1618 г. на Старом дворе у Вестминстерского дворца. «Пора уходить», — сказал Рэли своему палачу. — «В сей миг меня настигла лихорадка. Я не позволю своим врагам думать, что я трепещу перед лицом смерти». Ему позволили осмотреть топор, которым его обезглавят, после чего он пошутил: «Это лекарство — снадобье острое! Но лечит от всех болезней!». Согласно многим биографам (например, Рэли Трэвелин в «Сэре Уолтер Рэли», 2002) — последними словами Рэли были: «Секи, солдат, секи!», которые он выкрикнул, уже подставив голову под топор.
 Когда Рональда Рейгана везли в палату после покушения Джона Хинкли, он спросил у врачей: «Надеюсь, вы все добрые республиканцы?»
Наполнена юмором висельника и военная жизнь, поскольку солдаты часто, особенно в военное время, живут в постоянной опасности быть убитыми. Например:
 Японский бомбардировщик Мицубиси G4M (イッシキリッコウ) у японских летчиков назывался «Хамаки» (葉巻 или はまき, что означает сигара) не только из-за сигарообразной формы фюзеляжа, но и из-за того, что при поражении имел склонность быстро воспламеняться. Американцы называли его «летающим Зиппо» — по слогану производителя зажигалок: «Гарантированный огонь с первого удара каждый раз».
 По аналогичной причине британцы прозвали танк М4 Шерман также зажигалкой, «Ронсоном», слоган которой был «каждый раз загорается с первого раза!»
 Пока выжившие члены экипажа HMS Sheffield, затонувшего в 1982 году в Фолклендской войне, ожидали спасения, они, как сообщалось, не теряли времени даром и пели песню Монти Пайтона «Always Look on the Bright Side of Life» из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону».
 Советские лётчики во время Второй мировой войны шутили, что истинный смысл названия самолета ЛаГГ-3 — Лакированный Гарантированный Гроб.(вопреки распространённому мнению во время войны это прозвище не употреблялось и появилось лишь после выхода книги, посвящённой деятельности С. А. Лавочкина)
 Ночью во время Ютландского сражения (31 мая — 1 июня 1916) эсминец HMS Tipperary был потоплен немецким дредноутом SMS Westfalen; спаслось только 13 членов экипажа из 197. В темноте выживших обнаружили по громкому исполнению песни «Путь далекий до Типперери». Спасатели Королевского флота говорили: «Мы не сомневались, что это вы».
 Во время Зимней войны Советский Союз бомбил Хельсинки, и после того, как СССР заявил, что на самом деле сбрасывал «голодающему народу Хельсинки» продовольствие, финны окрестили советские кассетные бомбы РРАБ-3 «хлебными корзинами Молотова», а малогабаритные авиабомбы — «хлебницами Молотова». В ответ финны стали называть свои бутылки с зажигательной смесью коктейлями Молотова, как «напиток к этой еде».
 Во время Второй мировой войны советские воины окрестили 45 мм противотанковую пушку M1937 (53-К) «Прощай, Родина!», поскольку она не могла уничтожать немецкие танки, а значит, её расчёт был практически беззащитен против них.

В культуре 
 В заключительной сцене фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону» группа распятых преступников радостно поет «Always Look on the Bright Side of Life»
 В научно-фантастическом романе Стивена Кинга «Томминокеры» (1987 г.) главный герой размышляет над шуткой, которую он «когда-то слышал». Одного человека готовятся казнить, и глава расстрельной команды предлагает ему сигарету. Тот отвечает: «Нет, спасибо, пытаюсь бросить».
 В «Ромео и Джульетте» Шекспира, акт 3, сцена 1 (перевод А. Григорьева):

Ромео. Друг, ободрись! Не глубока ведь рана.

Меркуцио. Да, конечно: помельче колодца и поуже церковных дверей, но с меня и её будет… Понаведайся ко мне завтра, каким я буду лежать степенным господином.

См. также 

 Чёрный юмор
 Гротеск
 Эпатаж

Примечания

Дополнительная литература 
 Lipman, Steve (1991) Laughter in hell: the use of humour during the Holocaust, Northvale, N.J:J Aronson Inc.

Юмор